Ocotenco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ocotenco, Delstaten Mexiko, ort, Tianguistenco, 
 Ocotenco, Hidalgo, ort, Acaxochitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar